Leonid Nikolajew ist der Name folgender Personen:

* Leonid Wassiljewitsch Nikolajew (1904–1934), russischer Mörder
 Leonid Wladimirowitsch Nikolajew (1878–1942), ukrainisch-russischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge